Eurovision Song Contest 1983 sändes den 23 april 1983 från ARD Rudi-Sedlmayer-Halle i München i dåvarande Västtyskland eftersom Västtyskland året innan hade vunnit med låten Ein bißchen Frieden framförd av Nicole. Programledare var Marlène Charrell. Festivalen fick i efterhand kritik för att ha blivit alldeles för utdragen - när varje land skulle presenteras skulle det applåderas för själva bidraget, för låtskrivaren, för dirigenten och till sist för själva artisten vilket gjorde pauserna mellan varje bidrag väldigt utdragna. Till detta blev även omröstningen utdragen i och med att Marléne långsamt återupprepade den nämnda poängen på engelska, franska och tyska. Sändningen blev ganska exakt tre timmar lång vilken hittills är den längsta Eurovisionfinal som har varit i förhållande till antal länder som har deltagit.

Irland kunde inte vara med på grund av strejk mot landets nationella tv-bolag vilket innebar att landet saknade resurser att skicka en deltagare.

Segrare detta år blev Corinne Hermès som representerade Luxemburg med låten Si la vie est cadeau. 

Två länder blev poänglösa detta år. Dessa länder var Turkiet, med Cetin Alp & The Short Waves som bidrog med en låt som innehöll toner av både opera (vilket även låten hette och handlade om) och dixieland, och Spanien representerat av Remedios Amaya som sjöng ¿Quién Maneja Mi Barca? (Vem styr min båt?).

När Sveriges representant Carola Häggkvist påbörjat framträdandet av Främling var inte hennes mikrofon påslagen vilket gjorde att första ordet, "Främling", inte hördes men till nästa textrad var ljudet på.

Bidragen

Omröstningen 
Omröstningen förflöt utan tekniska problem och bjöd på en hel del spänning. Luxemburg tog ledningen efter första omgången, vilken direkt övertogs av Västtyskland i omgången därpå. Luxemburg tog tillbaka ledningen efter sjätte omgången och höll denna tävlingen ut. Sverige låg dock på andra plats hack i häl med och även Israel följde med, vilket bidrog till en spännande omröstning.

12-poängare

Återkommande artister

Karta

Källor

Se även 
 Eurovision Song Contest 1982
 Eurovision Song Contest 1984

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1983 i Västtyskland